Dennis the Menace («Dennis l'amenaça») és el nom de dos personatges de còmic diferents publicats per primera volta el mateix dia, 12 de març de 1951:
 Dennis the Menace: tira còmica britànica publicada en la revista escocesa The Beano
 Daniel el Trapella: tira còmica estatunidenca publicada per King Features Syndicate
Daniel, el trapella: pel·lícula estatunidenca de 1993 protagonitzada per Walter Matthau